Kyyneleet, singolo dei Tiktak del 2001
Kyyneleet, singolo di Cheek e Sami Saari del 2013